Жо́рди Маже́м Бадальс (; 24 августа 1967) — испанский шахматист, гроссмейстер (1994).

В составе сборной Испании участник 7-и Олимпиад (1990, 1994—2002 и 2010) и 3-х командных чемпионатов Европы (1992—1999).

Таблица результатов

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Испании